Basilica di Sant'Eustachio a Roma
 Cappella di Santo Staso ad Acquaviva delle Fonti
 Chiesa di San Stae a Venezia
 Chiesa di Sant'Eustachio a Campo di Giove
 Chiesa di Sant'Eustachio a Castellammare di Stabia
 Chiesa di Sant'Eustachio a Cermignano
 Chiesa di Sant'Eustachio a Montignoso
 Chiesa di Sant'Eustachio a Parigi
 Chiesa di Sant'Eustachio a Scanno
 Chiesa di Sant'Eustachio a Vaccarezza, frazione di Bobbio
 Chiesa di Sant'Eustachio Martire a Tocco da Casauria
 Concattedrale di Sant'Eustachio Martire ad Acquaviva delle Fonti
 Pieve di Sant'Eustachio ad Acone